Chavigny puede referirse a:

 Chavigny (Aisne), comuna francesa del departamento de Aisne.
 Chavigny (Meurthe y Mosela), comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 Chavigny-Bailleul, comuna francesa del departamento de Eure.